Даниела Георгиева може да се отнася за:
 Даниела Георгиева (бегачка) (р. 1969), българска лекоатлетка
 Даниела Георгиева (баскетболистка) (?), българска баскетболистка
 Даниела Георгиева (актриса) (?), българска актриса